Distretto di Chengguan – distretto della prefettura di Lhasa, Regione Autonoma del Tibet
Distretto di Chengguan – distretto della provincia di Gansu